Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1966 року пройшов в Югославії з 21 по 29 травня. Переможцем стала збірні Італії та СРСР, у фіналі зіграли 0:0.

Кваліфікація 

|}

Учасники 
 
  (К)
 
 
 
 
  (К)
 
  (К)
 
 
  (К)
 
 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група B

Група C

Група D

Півфінали

Матч за 3-тє місце

Фінал

Примітки

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1966 у футболі